Pòstum Agripa, fill adoptiu d'August
 Pòstum I, emperador a les Gàl·lies
 Pòstum II, emperador roma de les Gàl·lies, fill de Pòstum I.
 Marc Curti Pòstum, tribú militar
 Tit Furfani Pòstum, pretor romà (s. I aC)
 Sext Juli Pòstum, amant de Mutília Prisca
 Gai Juli Pòstum, prefecte d'Egipte
 Gai Rabiri Pòstum, noble romà, tresorer a Egipte
 Vibi Pòstum, cònsol sufecte l'any 5